Комэне́ску () — румынская фамилия. Известные носители:

  (1918—2020) — румынский долгожитель, старейший мужчина мира с 28 мая по 27 июня 2020 года.
 Комэнеску, Лазар (род. 1949) — румынский дипломат.
 Комэнеску, Петр (в монашестве Парфений; род. 1977) — митрополит Китийский, экзарх всего Кипра.